Сан Хуан Озолотепек има више значења:

 Сан Хуан Озолотепек (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Сан Хуан Озолотепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Озолотепек (Сан Хуан Озолотепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику